Паколово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена в 20 км к юго-западу от города Новосокольники и в 20 км к югу от бывшего волостного центра, деревни Руново.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 21 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района